Сент-Луис () — название ряда населённых пунктов в США:

Населённые пункты 
 Сент-Луис — город в штате Миссури.
 Сент-Луис-Парк — город в штате Миннесота.

Округа 
 Сент-Луис — округ штата Миссури, США.
 Сент-Луис — округ штата Миннесота, США.

Турнир 
 Сент-Луис () — международный шахматный турнир, который проводится ежегодно с 2013 года в Сент-Луисе, штат Миссури.

Корабли 
 «Сент-Луис» — тип крейсеров флота США начала XX века.
 «Сент-Луис» — судно, получившее известность благодаря неудачной попытке побега еврейских эмигрантов из Германии.

Другое 
 Энцефалит Сент-Луис — острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией и поражением центральной нервной системы.
 Свита Сент-Луис — геологическая свита, залегающая на большой площади на Среднем Западе США.
 Сент-Луис (река) — река в Миннесоте и Висконсине.
 Сент-Луис Блюз
 Сент-Луис Кардиналс
 Сент-Луис Рэмс
 Сент-Луисский симфонический оркестр

См. также 
 Сен-Луи